Мэдэлина-Викторица Гожня (; родилась 23 августа 1987 года в Плоешти, Румыния) — румынская теннисистка; победительница 23 турниров ITF (12 — в одиночном разряде); финалистка одного юниорского турнира Большого шлема в одиночном разряде (Roland Garros-2004); финалистка одного юниорского турнира Большого шлема в парном разряде (US Open-2004); полуфиналистка одного юниорского турнира Большого шлема в одиночном разряде (Roland Garros-2003); полуфиналистка двух юниорских турниров Большого шлема в парном разряде (Australian Open-2003, Roland Garros-2004); полуфиналистка парного турнира Orange Bowl (2003).

Общая информация 
Мэдэлина в теннисе с шести лет; любимое покрытие — грунт.

В конце 2007 — начале 2010 года из-за ряда проблем со здоровьем Гожня 30 месяцев не играла в профессиональном туре.

Спортивная карьера

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Финалы турниров ITF в одиночном разряде (17)

Победы (12)

Поражения (5)

Финалы турниров ITF в парном разряде (20)

Победы (11)

Поражения (9)

История выступлений на турнирах

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Теннисисты Румынии